Трофимчук — украинская фамилия.

 Трофимчук, Михаил Игнатьевич — генерал-лейтенант.
 Трофимчук, Николай Антонович — религиовед.
 Трофимчук, Олег Григорьевич — архитектор.
 Трофимчук, Ольга Владимировна (род. 1987) — российская биатлонистка.